Seacroft – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Seacroft – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire